3 miejscowości w Polsce: 

 Biadaszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice 
 Biadaszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Biadaszki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów